Praxis (nf, d'origine grecque) peut désigner :

Philosophie 

En philosophie, la praxis désigne l'activité morale de transformation du sujet agissant, chez Aristote. 

Le terme est repris par les marxistes pour désigner l'activité de transformation des conditions socio-économiques (c'est une forme de matérialisme pratique, une pratique sociale etc...) et également analyser les pratiques humaines (économico-sociales et culturelles) rationnellement :« Toute vie sociale est essentiellement pratique. Tous les mystères qui détournent la théorie vers le mysticisme trouvent leur solution rationnelle dans la pratique humaine et dans la compréhension de cette pratique. »     -Thèse n° 8 des Thèses sur Feuerbach par Karl Marx.

Sciences humaines 
Dans les sciences humaines, le mot praxis peut désigner spécifiquement les activités codifiées, la manière générique de penser la transformation du milieu naturel et des rapports sociaux tandis que le mot pratiques désigne les cas singuliers de cette transformation. Le mot praxis prend ainsi le sens de praxéonomie. La production de discours correspondant est la praxéographie.

Dans l'éducation populaire, la praxis éducative peut être comprise comme « le travail de la culture dans la transformation sociale et politique » (voir l’hypothèse de l'Offre Publique de Réflexion sur l’Éducation Populaire, 1999-2000) ou, encore comme « l'ensemble des pratiques éducatives et culturelles qui œuvrent à la transformation sociale et politique, travaillent à l'émancipation des individus et du peuple, et augmentent leur puissance démocratique d'agir » (Christian Maurel, Éducation populaire et puissance d'agir. Les processus culturels de l'émancipation, L'Harmattan, 2010). Dans ce cas, l'analyse des modes opératoires constitutifs de cette praxis est la praxéologie.

En histoire, qui est une discipline des sciences humaines et sociales, selon l'historien Antoine Prost dans son ouvrage Douze leçons sur l'histoire : l'histoire est une pratique sociale et scientifique (donc une praxis).

Littérature 
Praxis, le magazine de la transformation managériale édité par l’IAE de Poitiers. PRAXIS est l’accomplissement d’un long projet mené par l’école universitaire de management de Poitiers. Le magazine s’inscrit dans la volonté de l’IAE de partager l’expertise de ses enseignants-chercheurs en management. Il a été pensé et réalisé à la façon d’un Mook (presse) avec des articles et enquêtes approfondis ainsi que des illustrations sur mesure. 

Ce magazine est destiné essentiellement aux organisations (entreprises, institutions, associations…) en vue de leur apporter des réponses sur le « Comprendre », « Anticiper », « Entreprendre ». Ces 3 thématiques, accompagnées d’un dossier, structurent le magazine ; elles convoquent la connaissance et l’expérience de terrain de nos enseignants-chercheurs afin d’aider les entreprises à répondre aux problématiques actuelles mais aussi de les sensibiliser aux enjeux de demain.

Fiction 
 Praxis, une lune de la planète Qo'noS dans l'univers de  Star Trek.
 Praxis, une firme transnationale de fiction imaginée par Kim Stanley Robinson dans sa trilogie de Mars.

Musique 
 Praxis, un groupe de funk metal des années 1990.
 Praxis, un label de techno anglais.

Entreprises 
 Praxis, une chaîne de magasins de bricolage néerlandaise.
 Praxis, revue médicale suisse de la Société suisse de médecine.
 Praxis, nom d'un contrat d'assurance de la MAIF.

Notes et références 

Homonymie